Konzil von Konstantinopel steht v. a. für folgende Konzilien:
 Erstes Konzil von Konstantinopel (381), zweites Ökumenisches Konzil, Entscheidung über den Arianischen Streit 
 Zweites Konzil von Konstantinopel (553), fünftes Ökumenisches Konzil 
 Drittes Konzil von Konstantinopel (680–681), sechstes Ökumenisches Konzil, Auseinandersetzung mit dem Monotheletismus
 Viertes Konzil von Konstantinopel (869/870), Absetzung des Photios
 Viertes Konzil von Konstantinopel (879/880), Rehabilitierung des Photios